Эдсон ()

Персоналии 
 Эдсон Боаро Абобрао (род. 1959) — бразильский футболист.
 Эдсон ди Жезуш Нобри (род. 1980) — анголезский футболист.
 Эдсон, Джон Томас (род. 1929) — английский писатель.

Топонимы 
 Эдсон — река в провинции Альберта (Канада).